Toponímia:
 Quincy (Cher), comuna francesa del departament de Cher
 Quincy (Califòrnia), localitat estatunidenca de Califòrnia
 Quincy (Florida), localitat estatunidenca de Florida
 Quincy (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Quincy (Massachusetts), localitat estatunidenca de Massachusetts
 Quincy (Michigan), localitat estatunidenca de Michigan
 Quincy (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Quincy (Washington), localitat estatunidenca de Washington
 Biografies:
 Quincy Jones, músic, compositor i productor estatunidenc
 Quincy Owusu-Abeyie, futbolista professional neerlandès i nacionalitzat ghanès
 Miscel·lània: Quincy (manga)